Marecka Kolej Dojazdowa, zwyczajowo kolejka marecka lub kolejka radzymińska – kolej wąskotorowa łącząca Warszawę z Markami i Radzyminem. Kolej kursowała w latach 1896–1974. Pierwotnie miała tory o rozstawie 800 mm, po II wojnie światowej przekute na 750 mm.

Opis 
W początkowej fazie budowa Mareckiej Kolei Dojazdowej była kredytowana przez bank Adolfa Goldfedera.
Kolej żelazna wąskotorowa na trasie Warszawa – Radzymin, stanowiąca własność „Tow. Budowy i Eksploatacji Kolei Dojazdowych w Polsce S.A.”, została znacjonalizowana 10 grudnia 1947.

Kolejka została zlikwidowana 1 września 1974. Zastąpiła ją komunikacja autobusowa.

Stacje i przystanki

Stacje i przystanki w 1942 
 Warszawa Stalowa
 Targówek
 Zacisze
 Drewnica
 Marki
 Pustelnik I
 Pustelnik II
 Struga
 Słupno
 Cmentarz Poległych
 Leopoldynów
 Radzymin

Zobacz też 
 Linia kolejowa Zegrze – Warszawa Wawer

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Koleje wąskotorowe w Polsce
Marecka Kolej Dojazdowa
Zlikwidowane linie kolejowe w Polsce